Альберт Иванович Соколов () — советский футболист, нападающий.

Участник Великой Отечественной войны. Из-за застрявшей в левой руке пуле получил инвалидность второй группы.

Воспитанник ленинградского футбола. В 1946 году играл в составе «Электросилы». С мая 1947 по март 1950 играл за «Судостроитель», в апреле 1950 — в составе «Спартака». В мае перешёл в «Зенит», выступал за дубль. 29 августа в домашнем матче против московского «Спартака» вышел в стартовом составе вместо травмированного Ивана Комарова, но играл настолько слабо, что Комаров его вскоре заменил.

Работал тренером в СК «Мясокомбинат» (октябрь 1951 — апрель 1958), «п/я 825» (апрель 1958 — февраль 1960), СК «Красный Выборжец» (февраль 1960 — март 1964). Работал в ДСО «Локомотив» (март 1964 — февраль 1965), СК «Электросила», НПО «Ленинец» (апрель 1980 — май 1982).

Скончался в 2004 году. Погребён на Южном кладбище Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3, с. 165

Футболисты СССР
Игроки ФК «Электросила»
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)